Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Obana
 Obarza
 Obdora
 Obesypena
 Obrima
 Obroatis
 Obtuscampa
 Obucola
 Ocalaria
 Ochrocalama
 Ochropleura
 Ochrotrigona
 Odice
 Odontelia
 Odontestra
 Odontodes
 Odontoretha
 Oedebasis
 Oederastria
 Oederemia
 Oediblemma
 Oedibrya
 Oedicodia
 Oediconia
 Oediplexia
 Oenoptera
 Ogdoconta
 Oglasa

 Oglasodes
 Ogoas
 Ogovia
 Oidemastis
 Oligarcha
 Oligia
 Oligonyx
 Olivenebula
 Olulis
 Olulodes
 Olybama
 Olyssa
 Ombrea
 Omia
 Ommatochila
 Ommatophora
 Ommatostola
 Ommatostolidea
 Omoptera
 Omorphina
 Omphalagria
 Omphalestra
 Omphaletis
 Omphaloceps
 Omphalophana
 Omphaloscelis
 Oncocnemis
 Oncotibialis

 Onevatha
 Onychagrotis
 Onychestra
 Oortiana
 Opacographa
 Ophideres
 Ophisma
 Ophiuche
 Ophiusa
 Ophthalmis
 Ophyx
 Opigena
 Oporophylla
 Opotura
 Opsigalea
 Opsyra
 Optocala
 Oraesia
 Orbifrons
 Orbona
 Orectis
 Oria
 Ornitopia
 Oroba
 Orodesma
 Oromena
 Oroplexia
 Orosagrotis

 Oroscopa
 Orotermes
 Orrea
 Orrhodia
 Orrhodiella
 Orsa
 Ortheaga
 Orthia
 Orthoclostera
 Orthodes
 Orthogonia
 Orthogramma
 Orthogrammica
 Ortholeuca
 Orthopha
 Orthoruza
 Orthosia
 Orthozancla
 Orthozona
 Ortopla
 Ortospana
 Oruza
 Oruzodes
 Orygmophora
 Osericana
 Oslaria
 Ossonoba
 Ostacronycta

 Ostha
 Ostheldera
 Osthelderichola
 Osthopis
 Otaces
 Othreis
 Othresypna
 Outaya
 Ovios
 Owadaglaea
 Oxaenanus
 Oxicesta
 Oxidercia
 Oxira
 Oxogona
 Oxycilla
 Oxycnemis
 Oxygonitis
 Oxylos
 Oxyodes
 Oxythaphora
 Oxythres
 Oxytrita
 Oxytrypia
 Ozana
 Ozarba
 Ozopteryx

Примечания 

Совки
Списки бабочек